Leinen aus Irland steht für:

 Leinen aus Irland (Theaterstück), ein Bühnenstück von Stefan von Kamare
 Leinen aus Irland (1939), einen deutschen Spielfilm von Heinz Helbig
 Leinen aus Irland (1965), einen deutsch-österreichischen Fernsehfilm von Walter Davy